Juventud Comunista puede referirse a:

La denominación de varias organizaciones políticas juveniles afiliadas o afines con un Partido Comunista:

 Juventud Comunista del Ecuador del Partido Comunista del Ecuador.
 Juventudes Comunistas de Chile del Partido Comunista de Chile.
 Liga de la Juventud Comunista de China del Partido Comunista de China.
 Juventud Comunista Colombiana del Partido Comunista Colombiano.
 Juventud Comunista Paraguaya del Partido Comunista Paraguayo.
 Juventud Comunista del Perú del Partido Comunista del Perú - Patria Roja
 Unión de la Juventud Comunista del Partido Comunista del Uruguay.
 Juventud Comunista de Venezuela del Partido Comunista de Venezuela.
 Unión de Juventudes Comunistas de España del Partido Comunista de España.
 Juventud Comunista en Asturias
 Joventut Socialista Unificada de Catalunya del Partit Socialista Unificat de Catalunya-Viu.
 Colectivos de Jóvenes Comunistas y Juventud Comunista de los Pueblos de España del Partido Comunista de los Pueblos de España.
 Juventud Comunista Ibérica del Partido Obrero de Unificación Marxista.
 Juventud Comunista Portuguesa del Partido Comunista Portugués.
 Juventud Comunista de Austria
 Unión de la Juventud Comunista del Partido Comunista Rumano.